Березуга — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Березуга — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Березуга — деревня в Максатихинском районе Тверской области.